

Geografia 
 Picco – frazione del comune di Veglio in provincia di Biella

Persone 
 Alberto Picco – calciatore e militare italiano
 Cesare Picco – compositore e pianista italiano
 Costanzo Picco – ufficiale militare e sciatore italiano
 Ed Picco – politico canadese originario del Nunavut
 Edoardo Picco – pallavolista italiano
 Eugenia Picco – religiosa e mistica italiana
 Franco Picco – pilota motociclistico italiano
 Gabriele Picco – artista e scrittore italiano
 Giovanni Picco – architetto e politico italiano
 Giovanni Picco – religioso e vescovo ausiliare cattolico italiano
 Leonel Picco – calciatore argentino
 Leonello Picco – entomologo italiano
 Pierre Picco – canoista francese

Sigle 
 PiCCO (pulse contour cardiac output) – sistema di monitoraggio dello stato emodinamico e volumetrico; misura in continuo la gittata cardiaca e consente valutazioni su precarico, postcarico, contrattilità, versamento pleurico e grado di edema polmonare

Altro 
 Picco (o vetta, cima) – in topografia, punto più elevato in altitudine di una superficie
 Picco sillabico (o nucleo) – parte centrale della sillaba
 Picco – asta diagonale di una vela aurica
 Picco – strumento litico bifacciale, lungo e stretto, scheggiato, avente normalmente un'estremità tronca e una acuminata
 Picco o più propriamente piccone – attrezzo manuale
 Picco piramidale (o picco glaciale) – cima di montagna che ha subito crioclastismo ed erosione del ghiaccio durante la glaciazione
 Picco d'armi – arma bianca medievale
 Picco della vedova – punto distinto ed ereditario della linea dei capelli al centro della fronte

Altri progetti